La Suomen Cup 2019 è stata la 65ª edizione della coppa di Finlandia di calcio. La competizione è iniziata il 18 gennaio 2019 e si 
è conclusa il 15 giugno 2019 con la finale. L' era la squadra campione in carica. L' ha vinto il trofeo per la terza volta nella sua storia.

Novità 
La competizione torna ad essere diputata nell'anno solare, il che non accadeva dalla stagione 2016. Non sono previsti per la prima volta turni preliminari.

Formula 
La formula del torneo prevede dei giorni di qualificazione e una successiva fase ad eliminazione diretta.
La fase a gironi è costituita da 4 gironi, 2 da sei, riservati alle squadre partecipanti alla Veikkausliiga 2019, e 2 da cinque, riservati alle squadre partecipanti alla Ykkönen 2019. Nei primi due gironi si qualificano le prime quattro di ciascun girone, negli altri due le prime due.
Nella fase ad eliminazione diretta, alle squadre qualificate dai gironi della Ykkönen si aggiungono le due squadre finaliste della Coppa delle Regioni 2018 e le due squadre finaliste della Kakkosen Cup 2019: tutte quante affrontano, in gara singola, secondo un tabellone sorteggiato,  ciascuna una squadra della Veikkausliiga.

Fase a gironi

Veikkausliiga

Gruppo A

Gruppo B

Ykkönen

Gruppo A

Gruppo B

Ottavi di finale 
Alle squadre qualificate dalla fase a gironi si sono aggiunte il  e l' , finaliste della Kakkosen Cup 2019, il  e il , finaliste della Coppa delle Regioni 2018.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 marzo 2019

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 marzo 2019

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 maggio 2019

Finale

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Coppa di Finlandia
Calcio nel 2019